In 1920/21 werd het dertiende Mainvoetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. De competities van Nord- en Südmain bestonden los van elkaar en beide kampioenen mochten een deelnemer afvaardigen voor de eindronde. Na dit seizoen werden de competities wel onder één competitie verenigd. 

Eintracht Frankfurt werd kampioen van de groep Nordmain en Offenbacher Kickers van de groep Südmain en beiden plaatstes zich voor de Zuid-Duitse eindronde. De kampioenen werden over drie groepen verdeeld en Frankfurt werd derde in zijn groep en Offenbach laatste.

1. Kreisliga

Nordmain

Südmain

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Mainvoetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1920/21